Моше Мизра́хи (; 5 сентября 1931, Александрия, Египет — 3 августа 2018, Тель-Авив) — израильский и французский кинорежиссёр и сценарист. Три фильма Мизрахи в разные годы номинировались на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке; один из них, «Вся жизнь впереди», завоевал этот приз в 1978 году. В 2001 году Мизрахи стал лауреатом премии Израильской академии кино («Офир») за достижения карьеры.

Биография 
Моше Мизрахи, уроженец Александрии, иммигровал с семьёй в подмандатную Палестину в 1946 году. В начале  он побывал в странах Магриба и во Франции как эмиссар Еврейского агентства и организации «Ха-шомер ха-цаир». С 1958 года попеременно проживал в Израиле и во Франции, где делал свои первые шаги в кинематографе. Его карьера как режиссёра началась с постановки мини-сериала в стиле Хичкока для французского телевидения на стыке жанров комедии и триллера. За ним в 1970 году последовал первый полнометражный художественный фильм Мизрахи «Клиент в мёртвом сезоне», снятый по рассказу его первой жены Рашель Фабьен. Уже эта первая работа попала в основную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля и завоевала на нём специальный приз журналистов и премию католического жюри, а также была номинирована на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

Свой второй фильм, «Стансы Софии», Мизрахи снял год спустя также во Франции по роману . Эта лента, посвящённая теме права женщины на независимость, продержалась во французском широком прокате только три недели, но приняла участие в международном кинофестивале в Атланте и в дальнейшем шла в фильмотеках американских вузов. Она была показана в Израиле лишь в 2009 году. Следующие два фильма Мизрахи, снятые в сотрудничестве с продюсером Менахемом Голаном в Израиле — «Я люблю тебя, Роза» (1972) и «Дом на улице Шлуш» (1973) — были номинированы на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке; «Я люблю тебя, Роза» и ещё один фильм 1973 года, «Абу эль-Банат», были включены в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Стиль, в котором были сняты эти картины, разительно отличался от набравшего в эти годы популярность в Израиле жанра «фильмов-бурекас», в особенности в том, что касалось изображения восточных евреев. Мизрахи в интервью называет сложившуюся в израильском кинематографе традицию сефардских образов оскорбительной, а ставший апогеем «фильмов-бурекас» «Салах Шабати» омерзительным.

Вернувшись во Францию, Мизрахи снял два удачных фильма, главную роль в которых сыграла Симона Синьоре: «Вся жизнь впереди» и «Дорогая незнакомка». Первая из этих лент, снятая по книге гонкуровского лауреата Ромена Гари, удостоилась высокой оценки самого Гари и завоевала «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке; Мизрахи остаётся единственным израильским режиссёром, получившим эту награду.

В 1980-е годы Мизрахи сотрудничал с американскими кинематографистами, в частности сняв Тома Хэнкса в главной роли в фильме «Мы всегда говорим «до свидания»», действие которого происходит в подмандатной Палестине. В 1992 году снятый им американский мини-сериал «Варбург: человек влияния» с Сэмом Уотерстоном в главной роли стал лауреатом приза фестиваля FIPA. В 2001 году Мизрахи была присуждена премия Израильской академии кино («Офир») за достижения карьеры; он также получил аналогичную премию на Хайфском кинофестивале. В 2008 году, после более чем десятилетнего перерыва, на экраны вышел его новый фильм, «Уик-энд в Галилее», переносящий на израильскую почву сюжет чеховского «Дяди Вани».

Мизрахи был женат вторым браком на актрисе и режиссёре . Он умер в тель-авивской больнице «Ихилов» в августе 2018 года после осложнений на почве пневмонии

Фильмография 
 1969 — Лор (мини-сериал)
 1970 — Клиент в мёртвом сезоне
 1971 — Стансы Софии
 1972 — Я люблю тебя, Роза
 1973 — Абу эль-Банат
 1973 — Дом на улице Шлуш
 1975 — Мужчина Рахели
 1977 — Вся жизнь впереди
 1980 — Дорогая незнакомка
 1981 — Жизнь продолжается
 1983 — Молодость
 1985 — Война и любовь
 1986 — Мы всегда говорим «до свидания»
 1988 — Гвоздоед
 1992 — Варбург: человек влияния (мини-сериал)
 1996 — Женщины
 2007 — Уик-энд в Галилее

Награды и номинации 
 Награды
 1970 — специальный приз журналистов Берлинского кинофестиваля («Клиент в мёртвом сезоне»)
 1978 — «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Вся жизнь впереди»)
 1978 — премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучший фильм на иностранном языке («Вся жизнь впереди»)
 1992 — серебряный приз фестиваля FIPA в номинации «Телевизионный сериал» («Варбург: человек влияния»)
 2001 — премия Израильской академии кино («Офир») за достижения карьеры

 Номинации
 1970 — номинация на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке («Клиент в мёртвом сезоне»)
 1970 — участие в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля («Клиент в мёртвом сезоне»)
 1972 — участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля («Я люблю тебя, Роза»)
 1973 — номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Я люблю тебя, Роза»)
 1973 — участие в основной конкурсной программе международного кинофестиваля в Чикаго («Дом на улице Шлуш»)
 1974 — номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Дом на улице Шлуш»)
 1974 — участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля («Абу эль-Банат»)
 1978 — номинация на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке («Вся жизнь впереди»)
 1980 — участие в основной конкурсной программе международного кинофестиваля в Чикаго («Дорогая незнакомка»)

Примечания 

Лауреаты премии «Офир»
Умершие от пневмонии